ЭТЦ-201 — индексы цепных траншейных экскаваторов. Сокращение ЭТЦ означает Экскаватор Траншейный Цепной, в индексе 201 первые две цифры указывают глубину отрываемой траншеи в дециметрах (то есть ), последняя — номер модели.

 ЭТЦ-201 — траншейный экскаватор общестроительного назначения, выпускавшийся в 1965 году Таллинским экскаваторным заводом.
 ЭТЦ-201 — траншейный экскаватор на базе трактора МТЗ-1221, выпускающийся Дмитровским экскаваторным заводом.

Примечания 

Траншейные экскаваторы
Средства механизации дорожных и земляных работ
Таллэкс
Экскаваторы СССР